Василий Шкафер:
 Шкафер, Василий Петрович (1867—1937) — русский советский оперный певец (тенор) и режиссёр
 Шкафер, Василий Харламович (1919—1978) — Герой Социалистического Труда.